Улица Гу́бина — улица в Кировском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Промышленной улицы до улицы Зои Космодемьянской.

История 
Наименование улица Губина получила 10 июля 1950 года в честь Н. П. Губина, воздушного стрелка-радиста, участника обороны Ленинграда, Героя Советского Союза.

Достопримечательности 
 Молвинский сад

Примечания

Литература

Ссылки